Березняги — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Березняги — селище у Панінському районі Воронезької області;
 Березняги — село у Петропавловському районі Воронезької області.
 Березняги — хутір у Россошанському районі Воронезької області.
 Березняги — село у Скопінському районі Рязанської області;